Acredale steht für folgende Orte in den Vereinigten Staaten:
 Acredale (Maryland), Prince George’s County
 Acredale (Virginia Beach), Stadtteil von Virginia Beach in Virginia